Der Wissenschaftspreis wird seit dem Jahr 2008 von der EHI-Stiftung, der GS1 Germany sowie der Akademischen Partnerschaft jährlich ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden wissenschaftliche Arbeiten in den Kategorien Bachelor, Master, Dissertation sowie Kooperation, die eine hohe Relevanz für die Handelsbranche aufweisen. Die Preise sind mit insgesamt 38.000 Euro dotiert und werden im Rahmen einer Galaveranstaltung während der EuroCis (Europas führender Fachmesse für IT und Sicherheit im Handel) in Düsseldorf vergeben. Über die Vergabe des Wissenschaftspreises entscheidet eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertretern führender Industrie- und Handelsunternehmen sowie Vertretern renommierter Lehrstühle und Institute.

Preisträger

Weblinks 
 offizielle Website des Wissenschaftspreises

Einzelnachweise 

Wissenschaftspreis (Deutschland)
Wirtschaftswissenschaftlicher Preis
Erstverleihung 2008